George Wood pode se referir a:
 George Wood (futebolista) - futebolista escocês
 George Wood (jogador de beisebol) - jogador de beisebol norte-americano
 George T. Wood - político do Texas
 George Wood (beisebol) - beisebolista americano do século 19

Desambiguações de antropônimos